Бі́ндер (, ) — німецьке і єврейське прізвище. Етимологічно походить від слова «Binder» — «палітурник».

Персоналії 

 Гаральд Біндер ( 1961) — швейцарський і австрійський історик
 Матвій Біндер (1888—1959) — український радянський архітектор
 Франц Біндер (1911—1989) — австрійський футболіст і тренер

Примітки 

Німецькі прізвища
Єврейські прізвища